Candelă se poate referii la:

 Candelă (obiect de cult)
 Candelă (unitate de măsură)